Polatschek ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Polatschek (1910–1984), österreichischer Heimatforscher
 Viktor Polatschek (1889–1948), österreichischer Klarinettist und Klarinettenpädagoge